Kukuxumusu (baskisch für Kuss eines Flohs) ist ein spanisches Unternehmen, das vornehmlich T-Shirts, Postkarten, Kugelschreiber und andere Souvenirs mit lustigen Bildern bedruckt. Diese Bilder beziehen sich oft auf die Festlichkeiten der Sanfermines in Pamplona.

Gründung und Geschäftsidee 
Die Idee zur Unternehmensgründung entstand während der Sanfermines im Jahr 1989. Gonzalo Domínguez de Bidaurreta, Koldo Aiestaran und Mikel Urmeneta, drei miteinander befreundete Pamplonesen, kamen auf die Idee, T-Shirts mit Motiven zu verkaufen, die einen Bezug zum Stierlauf bei dem Fest hatten. Die T-Shirts fanden großen Anklang, nicht nur in Pamplona, sondern auch in den Städten der Umgebung. Daher gründeten die drei die heute überregional bekannte Firma Kukuxumusu. Die Motive auf der Kleidung und anderen Gegenständen stellen heute typische Szenen aus ganz Spanien dar, obwohl immer noch der ursprüngliche Bezug zu den Festlichkeiten von Pamplona erhalten blieb.

Geschäftsentwicklung 

Mikel Urmeneta war lange Zeit der einzige Zeichner und Designer der Motive. Mit der steigenden Zahl an Bestellungen musste die ursprünglich aus drei Personen bestehende Firma vergrößert werden. Zum Verkauf der ursprünglichen Motive kamen Aufträge für Werbeplakate, Universitäts-T-Shirts, kulturelle und soziale Aktionen und ähnliches.

1995 wurde der erste firmeneigene Laden eröffnet, die erste Tienda Oficial Kukuxumusu. Seit 1997 werden die Produkte auch online im Internet verkauft, um weltweit Kunden zu erreichen. Heute existieren neben 21 Tiendas oficiales in Spanien europaweit mehr als 1.000 Läden mit Produkten der Firma.

Erfolgsstrategie 
Durch die Motive identifizieren sich die Käufer mit den spanischen Gebräuchen und Traditionen auf Festen wie z. B. den Sanfermines. Hinzu kommt die Einfachheit der Zeichnungen, die witzig und einfach wiederzuerkennen sind. Der Witz liegt in den dargestellten, auch ungewöhnlichen Situationen, wo z. B. Stiere auf Surfbrettern die Stierläufer bis ins Meer treiben oder wo die Rolle des Stiers in den Stierläufen durch andere Tiere wie Schafe dargestellt wird. Daneben werden Teufel und baskische Symbole wie das Lauburu verwendet und humorvoll dargestellt. Viele Artikel von Kukuxumusu sind begehrte Souvenirs. Heute kann man auch Screensaver und virtuelle Postkarten mit Motiven dieser Firma bekommen.

Während des Sanfermines ist eine lebensgroße Puppe des blauen Stiers in den Straßen von Pamplona unterwegs.

Neue Projekte 
Ein neues Projekt ist das Benefiz-Projekt Cromosomos, das in Zusammenarbeit mit der Fernsehproduktionsfirma El Terrat durchgeführt wird. Der Erlös aus dem Verkauf von T-Shirts im Kukuxumusu-Design kommt nichtstaatlichen Organisationen zugute. Jedes Jahr wird eine andere Organisation bedacht. 2006 war es die Arrels Fundació, die Obdachlose unterstützt. An diesem Projekt beteiligen sich u. a. der Zeichner Mikel Urmeneta von Kukuxumusu, der Komiker Andreu Buenafuente und der Schauspieler Paco Mir.

Weblinks 

 Kukuxumusu-Website zu den Sanfermines
 Website der Firma (englisch)

Organisation (Pamplona)
Unternehmen (Navarra)
Stierkampf in Spanien
Rind in der Kunst